L'Inno Nazionale Mongolo (Монгол улсын төрийн дуулал Mongol ulsîn töriin duulal), fu creato nel 1950. La musica è di Bilegiin Damdinsuren e Luvsanjamts Murjorj, mentre i testi sono stati scritti da Tsendiin Damdinsüren. Le parole dell'inno nazionale attuale risalgono al 1950, che sostituiscono l'Internazionale comunista, adottata nel 1924.

Testo attuale

Traduzione in italiano
Il nostro sacro paese rivoluzionario
è il cuore antico di tutti i Mongoli
Non ci piegheremo a nessun nemico
e prospereremo per l'eternità

Il nostro paese stringerà solide alleanze
con tutti i paesi amici del mondo
Facciamo crescere la nostra amata Mongolia
con tutte le nostre speranze e la nostra potenza

L'orgoglioso popolo dell'intrepida Mongolia
ha sconfitto le sofferenze e ha raggiunto la felicità
La chiave per la gioia e il sentiero per il progresso
meravigliosa Mongolia, vivono per sempre.

Testo 1992–2006

Versione post-stalinista (1961–1991)

Testo originale (1950–61)

Note

Voci correlate 
Mongolia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Mongolia